Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1976 — девятый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Копршивнице и Опаве (Чехословакия) с 21 марта по 29 марта 1976 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная СССР.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

 Примечание — Сборная Чехословакии «B» выступала вместо сборной Болгарии, которая играла на чемпионате из-за эпидемии гриппа.

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

 Сборная Чехословакии «B» выступала вне конкурса. Сборная Болгарии выбыла в Группу В.

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли в Бухаресте и Плоешти (Румыния) с 13 по 21 марта 1976 года.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Сборная Румынии вышла в группу А.

Ссылки 
 https://hockeyarchives.ru/junior/euro_U18/1976.html
 Архив 

Март 1976 года
Спорт в Чехословакии в 1976 году
1976
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Чемпионаты Европы в 1976 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии